Le titre Voisin voisine désigne :

 La Voisine de Malec, film américain avec Buster Keaton.
 Voisin voisine une pièce de théâtre de Jerome Chodorov
 Voisin, voisine, série télévisée française des années 1980, diffusée sur La Cinq.